

Cinema 
Resta con me (Still Mine) – film del 2012 diretto da Michael McGowan
Resta con me (Adrift) – film del 2018 diretto da Baltasar Kormákur

Musica 
Resta con me – singolo dei Lùnapop del 2001

Televisione 
Resta con me – serie televisiva italiana del 2023